Горностай () — невелика хутрова тварина родини куницевих.

Інше
 Горностай — символіка в геральдиці.
  — бухта затоки Петра Великого в передмісті м. Владивостоку.
  — канонерський човен Російського імператорського флоту.
 «Горностай-4» — всюдихід, плавучий гусеничний транспортер особливо малого класу типу «ГТ-3308».
 Горностай — російський музичний гурт (супергурт), група.
 «Горностай» — французька кінодрама 2015 року.
  — військові кораблі Військово-морського флоту СРСР, розроблені після Другої світової війни.

Антропоніми 

Горностай () — прізвище. Від якого походить й пізніше зросіфіковане — .

 Горностай Остафій Романович (*д/н — †1503) — державний та військовий діяч, урядник Великого князівства Литовського.
 Горностай Іван Остафійович (*д/н — †1558) — маршалок надворний литовський,  у Великім князівстві Литовськім.
 Горностай Оникій Остафійович (*раніше 1517 — †після 1567) — шляхтич Великого князівства Литовського.
 Горностай Єрмоген-Власій Іванович (*д/н — †після 1553) — державний діяч, урядник Великого князівства Литовського.
 Горностай Іван Іванович (*д/н — †1569) — державний та військовий діяч Великого князівства Литовського.
 Горностай Гаврило Іванович (*1515 — †1587) — державний діяч Речі Посполитої.
 Горностай Остафій Іванович (*д/н — †після 1577) — політичний діяч Речі Посполитої.
 Горностай Фрідерик Оникійович (*д/н — †1576) — державний діяч, урядник Речі Посполитої.
 Горностай Єронім Гаврилович (*бл.1540 — †1600) — політичний діяч Речі Посполитої.
 Горностай Самійло Єронімович (*д/н — †1618) — державний та військовий діяч Речі Посполитої.
 Горностай Михайло Самійлович (*д/н — †1637) — політичний діяч Речі Посполитої.
 Горностай Петро Сидорович (*1923 — †2005) — український психолог, ректор Житомирського державного університету.
 Горностай Василь Прокопович (*1938 — †2005) — український композитор, заслужений діяч мистецтв України.
 Горностай Павло Петрович (*1955) — український психолог.
 Горностай Олександр Васильович (*1960) — генеральний директор Національного симфонічного оркестру України.
 Горностай Анна (*1960) — польська акторка.
 Горностай Катерина Павлівна (*1989) — українська кінорежисер.

Див. також 

 Горностаї — шляхетський рід Великого князівства Литовського.
 Горностаєва Віра Василівна (1929 — 2015) — радянська та російська піаністка.
 Горностаєв Євген Вікентійович (1914 — 2004) — український краєзнавець.
 Горностаєв Олександр Олексійович (1959 — 2013) — український футбольний арбітр.
 Горностаєв Олександр Леонідович (1963 — 2016) — учасник війни на сході України.
 Горностайпіль — село Іванківського району Київської області.
 Горностаївка — селище міського типу Херсонської області.
 Пані з горностаєм — жіночий портрет пензля Леонардо да Вінчі.

Українські прізвища
Білоруські прізвища